Moll bezeichnet:

 Moll, Tongeschlecht, Gegensatz von Dur
 Moll (Name), Vor- und Familienname
 Moll (Rebsorte), Wein-Rebsorte
 Molton, ein Gewebe
 Freiherren von Moll, Adelsgeschlecht

Unternehmen:
 Leonhard Moll AG, deutscher Konzern mit Sitz in München
 Moll-Werke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Moll Batterien, Hersteller von Akkumulatoren aus Bad Staffelstein
 Moll (Möbelhersteller), Hersteller von Büromöbeln

Siehe auch:
 Mollstraße, Berliner Straße
 Möll (Begriffsklärung)
 Mol (Begriffsklärung)
 Molle
 Molles